Turkey – esonimo inglese di Turchia
 Stati Uniti d'America
 Turkey – città della Contea di Sampson, Carolina del Nord
 Turkey – città della Contea di Hall, Texas

Pagine correlate
 Cold Turkey
 Turkey Open

Altri progetti